Попереченский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Попереченский сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.
 Попереченский сельсовет — в Пензенском районе Пензенской области.